Арро:
 Арро — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи.
 Арро — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Верхние Пиренеи.
 Арро — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика.
 Арро, Владимир Константинович (род. 1932) — русский и советский драматург, детский писатель.
 Арро, Лена (род. 1956) — шведская писательница, автор произведений для детей и юношества.
 Арро, Микк-Михкел (род. 1984) — эстонский легкоатлет-многоборец.

См. также 
 Аро